Papalina – copricapo ecclesiastico
Papalina – pesce marino